Melissa kan syfta på:

 Melissa (datorvirus) – ett makrovirus för versionerna Microsoft Word 97 och 2000
 Melissa (namn) – ett kvinnonamn
 Melissa (album) – ett album av heavy metal-gruppen Mercyful Fate
 Melissa (hemelektronik) – ett märke på dammsugare, vitvaror och andra hushållsapparater.
 Melissa (TV-serie) – en brittisk drama tv-serie från 1997
 Melissa – ett växtsläkte i familjen kransblommiga växter, se Citronmeliss-släktet

Geografi

Grekland 

 Mélissa (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Mélissa (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas,

Italien 

 Melissa, Crotone, Kalabrien, Provincia di Crotone,

USA 

 Melissa, Texas, ort, Texas, Collin County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar